Meilen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich.
 Meilen (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.